The Stand – Das letzte Gefecht oder im Original The Stand steht für:
 The Stand – Das letzte Gefecht (Roman), Buch des Autors Stephen King (1978)
 Stephen Kings The Stand – Das letzte Gefecht, vierteiliger Fernsehfilm (1994)
 The Stand – Das letzte Gefecht (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Josh Boone und Benjamin Cavell (2020)